González Dávila ist der Familienname folgender Personen:

 Gil González Dávila, spanischer Eroberer 
 Jesús González Dávila (1940–2000), mexikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Dramaturg und Regisseur
 José Luis González Dávila (La Calaca; 1942–1995), mexikanischer Fußballspieler